Эарендур — имя трёх героев легендариума Дж. Р. Р. Толкина:
 Эарендур, сын Тар-Амандила — младший сын Тар-Амандила, родился в 361 г. В. Э.
 Эарендур из Андуниэ — пятнадцатый Владыка Андуниэ.
 Эарендур — король Арнора, родился в 640 г.